Bieg indywidualny techniką klasyczną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. 20 lutego odbyły się eliminacje, do których zgłosiło się 58 zawodników (na dystansie 10 kilometrów), natomiast bieg finałowy został rozegrany 7 dni później w austriackim Seefeld in Tirol. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w fińskim Lahti nie obronił Fin Iivo Niskanen. Do biegu zostało zgłoszonych 93 biegaczy, jednak bieg ukończyło 87 zawodników.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019